Southern League 1901–02 var den ottende sæson af den engelske fodboldliga Southern League. Ligaen havde deltagelse af 25 hold, der var opdelt i to divisioner med 16 og 9 hold, der hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division One blev vundet af Portsmouth FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Division One

Division Two

Testkampe 
De to lavest placerede hold i Division One spillede testkampe mod nr. 1 og 2 i Division Two om op- og nedrykning mellem divisionerne. Swindon Town FC besejrede Fulham FC med 3-0 og bevarede dermed sin plads i Division One. Kampen mellem Brentford FC og Grays United FC endte 1-1, men for anden sæson i træk blev Grays United FC ikke rykket op i Division One, da holdet nægtede at spille forlænget spilletid i sin testkamp.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database 
 RSSSF – Southern League 
 My Football Facts – Southern Football League 1894-95 to 1919-20

Noter 

Sæsoner i Southern League
Fodbold i 1901
Fodbold i 1902